Shamban ist der Familienname folgender Personen:
 David Shamban (* 1954), israelischer Cellist
 Naomi Shamban (* 1990), Pianistin, Tochter David Shambans